Gli O. Children sono stati un gruppo post-punk britannico fondato a Londra nel 2008, formato da Tobias O' Kandi, Harry James, Gauthier Ajarrista e Andrew Sleath.

Biografia 
Il gruppo è stato formato nel 2008 da Tobias O'Kandi, cantante britannico di origine nigeriana. Il nome della band è un omaggio al brano "O' Children" di Nick Cave and the Bad Seeds pubblicato nell'album Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus. Inizialmente il nome della band era "Shivers" in riferimento al nome del terzo singolo pubblicato della prima band di Nick Cave, i Boys Next Door, ma ben presto si rendono conto che un'altra band era già stata chiamata così.

Secondo il frontman Tobias il termine "O. Children" è "un'esagerazione iperbolizzata della vita di tutti i giorni: degli eventi accadono, ma non necessariamente solo per me."

Dopo essere stato costretto a cambiare il nome del loro gruppo precedente, "Bono Must Die", in "Orphans FKABMD" in seguito alle azioni legali del cantante Bono, Tobias O'Kandi, Andrew Sleath e gli altri due membri decidono di sciogliere il gruppo dopo aver ricevuto addirittura minacce di morte. Tobias e Andrew formano con due nuovi membri, Gauthier Ajarrista e Harry James, un nuovo gruppo, gli "O. Children".

Nel 2009, gli O. Children pubblicano il loro primo album, intitolato "Dead", su cui si trovano i singoli "Dead Disco Dancer" e "Dead Eye Lover".

All'inizio del 2010, viene pubblicato il singolo "Ruins". Poco tempo dopo Tobi O'Kandi si trova di fronte a problemi relativi ai documenti di identità ed è minacciato di essere reimpatriato in Nigeria.

A marzo 2012, il gruppo annuncia il suo nuovo album, "Apnea", che mostra una linea più matura e definita. L'album viene accolto positivamente dalla stampa minore.

Nel dicembre 2018, O’ Kandi annuncia lo scioglimento della band, in seguito ai gravi problemi di salute e di depressione da lui attraversati durante gli anni di assenza dalle scene del gruppo, e annuncia la prosecuzione della sua carriera da solista, sotto il nome d’arte di OKANDI.

Stile musicale 
Gli O. Children presentano un sound prevalentemente post-punk, con chiare influenze di Nick Cave and the Bad Seeds, Bauhaus e di tutta la scena new wave e gothic rock britannica dei primi anni ottanta.

Formazione 
 Tobias O'Kandi (Tobi) - voce, compositore, autore
 Harry James - basso
 Gauthier Ajarrista - chitarra
 Andrew Sleath (Andi) - percussioni

Discografia

Album in studio 
 O. Children (2010, Deadly People Recordings)
 Apnea (2012, Deadly People Recordings)

Singoli 
 2009: Dead Disco Dancer
 2010: Ruins

Collegamenti esterni